Гастон Марсель Амсон (, 17 ноября 1873 — 16 июля 1960) — французский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1873 году в Париже. В 1920 году принял участие в Олимпийских играх в Антверпене, где стал обладателем серебряной медали в командном первенстве в фехтовании на рапирах, и бронзовой — в командном первенстве в фехтовании на шпагах. В 1928 году принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме, где стал обладателем серебряной медали в командном первенстве в фехтовании на шпагах.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1920 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года